Morawiecki ist der Familienname folgender Personen:

 Jarosław Morawiecki (* 1964), polnischer Eishockeyspieler
 Kornel Morawiecki (1941–2019), polnischer Gewerkschafter und Politiker
 Mateusz Morawiecki (* 1968), polnischer Politiker